es una actriz pornográfica y AV Idol japonesa retirada. Es conocida principalmente por aparecer en películas scat.

Actividades principales

Vídeos para adultos 
2000 (fecha de lanzamiento desconocida)
ファッサネイティングガール 美少女日記 Diary 4
もう1つの物語 Another Story 1
排泄遊戯
どこでもオナニー
おもらし 27
大便おもらし 14
ぷりぷりデート
ザーメン便器女子校生

2001
女猫物語 2
犬伝 1
臭っさ〜いの好き
Happy Date
コスプレ汚辱6
CosSelect12
ドリーム学園 2
ボンテージ4GIRLS 1
美少女排泄隊 コスプレ.スカドル5人組
美少女便器 ウンチのいけにえ
ヌルマンレースクイーン 4
ぷりぷりデート 1
本能剥き出しのOLたち
girifriends MAI ANNA CHIE MAYU
水着ファックパラダイス
真 美少女ウンチ 〜ロ●ータ便器〜
ペニ娘。

2002
●淫悪戯(いたずら） あんな
犬伝 2
SODが引っ越した!そこに頼んでもいないのに監督さん達が全裸の女優さんを連れてきてくれました!?
ロリプチデート
折檻 ブルセラいじめ
玩具的美少女 -toy girls-
いじめられっ娘
あんな僕のペット
プチスカポリス
あのロ●ータアイドル倉本安奈ちゃん登場!
放課後美少女H 純白娘 のぞみEカップ PART.1
放課後美少女H 純白娘 のぞみEカップ PART.2
臭っさ〜いの好き 可憐
つぼみ
綺麗なお姉さんなのに…
みるきぃHiスクール。
糞遊戯2
いぢめられっ娘
いたずら遊戯 2
糞女優 由月理帆
はじめてのおるすばん
THE DEEP THROAT OF THE RINGS
竜作 DVD THE GAME　DVD-PG
Fun〜ファン〜
[倉本安奈]のロリ痴女
24人のカリスマアイドル2
THE アイドルオナニー∞ 自画撮りバージョン
SCHOOL SWIM WEAR MANIAC

2003
ガールズ メモリーズ
総勢11名!!エルドラド変態スカトロパーティー SIDE1
義妹いじくり調教
臭っさ〜いの好きやねん　〜美女の汚物をかけられたい〜
総勢11名!!エルドラド変態スカトロパーティー SIDE2
W痴女
遊戯VS悪戯
みるスポ!
生意気 新任女教師
ミニスカポリスアカデミー
エクスタシーキス 1
ロリスカ おもらし教室 2
新人ナースの凌辱教育指導
鼻めくり 2

2004
倉本安奈のうんちとおしっこであなたのオナニーをもっと気持ち良くしてあげる
リンチマニア ビンタ編
妹調教倶楽部
糞尿芸者 其の参
鼻汚し

Fotolibros 
美少女排泄写真館 熱視線 感じてくれたらウレシイね!
美少女排泄写真集 anna 倉本安奈

Referencias 

Actrices pornográficas de Japón
Gravure idol